Hindemith ist der Familienname folgender Personen: 

 Christian Geyer-Hindemith (* 1960), deutscher Journalist und Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung
 Harry Hindemith (1906–1973), deutscher Schauspieler
 Jörg Hindemith (* 1956), deutscher Sänger
 Maria Landes-Hindemith (1901–1987), deutsche Pianistin und Hochschullehrerin
 Paul Hindemith (1895–1963), deutscher Komponist und Musiker
 Rudolf Hindemith (1900–1974), deutscher Komponist und Dirigent, Bruder von Paul Hindemith
 Wilhelm Hindemith, Pseudonym des Schriftstellers Wilhelm Heiligensetzer
Hindemith steht für:
 (5157) Hindemith, ein nach Paul Hindemith benannter Asteroid

Siehe auch:
 Hindemith-Musikzentrum (französisch: Centre de Musique Hindemith), Kulturzentrum der Hindemith-Stiftung in Blonay in der Schweiz
 Hindemith-Stiftung
 Hindemith-Preis
 Paul-Hindemith-Preis der Stadt Hanau